La  du Tour d'Espagne s'est déroulée du 26 avril au , entre Calp et Saint-Sébastien. La course comptait 17 étapes et un prologue pour une distance de . Elle a été remportée par le Belge Eddy Merckx à une vitesse moyenne de . Il s'agit de la seule participation du quintuple vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie à la Vuelta.

Équipes participantes 
 KAS
 Bic
 La Casera
 Molteni
 Peugeot
 Coelima-Benfica
 Monteverde 
 Rokado

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 1973, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1973
Sport en Espagne en 1973
Cyclisme sur route en 1973
Sport en avril 1973
Sport en mai 1973